Caenis är ett släkte av dagsländor. Caenis ingår i familjen slamdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Slamdagsländor